Alarich ist der Name folgender Könige der Westgoten:

 Alarich I. (ca. 370 bis 410)
 Alarich II. (484–507)

Alarich ist:
 Deckname einer deutschen Militäroperation während des Zweiten Weltkrieges; siehe Fall Achse oder Decknamen deutscher Militäroperationen im Zweiten Weltkrieg#A

Siehe auch
 Alarico